Heinrich Rickert (1833-1902) – polityk niemiecki
 Heinrich Rickert (1863-1936) – filozof niemiecki